Río Mulatos kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Río Mulatos (vattendrag i Colombia), Antioquia,

Ecuador 

 Río Mulatos (vattendrag i Ecuador), Napo, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Ecuadorförgreningar